Viraggio – in chimica, la variazione di colore di un indicatore
 Viraggio – in fotografia, la colorazione di una fotografia in bianco e nero (nella fotografia tradizionale ottenuta attraverso viraggio chimico)
 Viraggio seppia
 Viraggio – in micologia, il cambiamento di colore del corpo di un fungo sottoposto a frattura
 Viraggio – in psicologia, termine utilizzato per riferirsi a un mutamento delle capacità di comunicazione